Ösundet kan syfta på följande platser:

Åland 

 Ösundet, Sund, sund, 
 Ösundet, Saltvik, sund,